

Niemcy 
 Tramm – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Tramm – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Osoby 
 Heinrich Tramm – niemiecki polityk
 Willy Tramm – niemiecki prawnik